Prasonīsi – piccolo isolotto nell'unità periferica di La Canea, situata appena a nord di Gozzo
Prasonīsi – piccolo isolotto nell'unità periferica di Lasithi
Prasonīsi – piccolo isolotto nell'unità periferica di Retimo
Praso o Prasonīsi – isolotto nel comune di Kissamos (La Canea)
Vryonisī o Prasonīsi – isolotto nel comune di San Nicolò (Lasithi)